

Astronomia
 4814 Casacci – asteroide della fascia principale

Persone
 Claudio Casacci – astronomo amatoriale italiano
 Ferruccio Casacci – attore e regista italiano di cinema e teatro
 Mario Casacci – sceneggiatore italiano
 Massimiliano Casacci – chitarrista italiano